Escultor - alguém que pratica a escultura

Outros
Constelação do Escultor
Grupo do Escultor

Desambiguação